Клан Раттрей () — один из горных шотландских кланов Хайленда.

История клана Раттрей

Происхождение клана Раттрей 
Название клана Раттрей происходит от названия баронства Раттрей в Пертшире. Клан владел этим баронством начиная с XI века. На территории этих земель расположены руины древней пиктской крепости Рат Треф (гэльск. — Rath Tref), что можно перевести как Крепость Жизни. Считают, что именно от этого и произошло название клана. Неизвестно как называли эту крепость сами пикты, название, судя по всему. имеет ирландское происхождение. Руины этой крепости еще в давние времена представляли собой холм с серпантином, который вел к вершине. Холм связывают с местными языческими традициями.

Первый лэрд Раттрей, о котором нам говорит история, носил имя Алан. О нем упоминается в грамотах королей Вильгельма Льва и Александра II.

Война за независимость Шотландии 
Во время войн за независимость Шотландии внук Алана — Юстас (Эсташ) Раттрей (шотл. — Eustace Rattray) был взят в плен в битве при Данбаре (1296) и доставлен в Англию в качестве пленника. Сын Юстаса — Адам Раттрей принес присягу на верность королю Англдии Эдуарду I Длинноногому — об этом говорят Рагманские свитки от 1296 года. Адаму унаследовал его сын — Александр Раттрей, что был среди баронов, которые заседали в парламенте в Эре и определяли порядок наследования королевского престола в 1315 году. Александру унаследовал его брат — Юстас, шестой лэрд Рэттрей, который был обвинен в причастности к заговору с целью свергнуть Роберта Брюса, но он был оправдан.

XV—XVI века 
В 1463 году сэр Сильвестр Раттрей был послом в Англии и унаследовал от своей матери большие поместья по всему Фортингаллу в Атолле. Это вызвало недовольство Стюартов, графов Атолла. Сильвестру Раттрею наследовал его сын — Джон Раттрей, 11-й лэрд Раттрей (ум. 1513), который был посвящен в рыцари в 1488 году королем Шотландии Яковом IV Стюартом и погиб в битве при Флоддене в 1513 году. Его старший сын Джон Раттрей умер в 1479 году на службе в Нидерландах как профессиональный солдат, но он оставил двух сыновей и двух дочерей. Старшая дочь — Гризель Раттрей вступила с Джоном Стюартом, 3-м графом Атолла (1507—1542). Граф Атолл заявил, что половину баронства Раттрей принадлежит ему по праву, как приданое. Граф хотел использовать сестру своей жены — Элизабет, чтобы попытаться получить свою долю вотчины Раттрей. Второй сын сэра Джона Раттрея — Патрик Раттрей, 12-й вождь клана Раттрей (ум. 1533), был изгнан из клана, замка и земель Раттрей в 1516 году графом Атолла и был вынужден скрыться на пустошах Кинбаллоха, где он построил новый замок Крэйгхолл. Но Джон Стюарт, 3-й граф Атолл, убил его в 1533 году.

Третий сын сэра Джона Раттрея — Сильвестр Раттрей, 13-й вождь клана Раттрей (ум. 1554), заменил убитого брата в качестве вождя клана Раттрей. В связи с тем, что граф Атолл продолжал угрозы, он ходатайствовал перед королем относительно юридического признания в суде своих прав. В суд он обратился в городе Данди вместо города Перт, где граф Атолл имел большое влияние, и Сильвестр Раттрей считал визит в Перт слишком опасным для себя.

Сильвестру Раттрей наследовал его сын — Дэвид Рэттрей из Крэйгхолла, 14-й вождь клана Раттрей (ум. 1586), у которого было три сына. Второй сын — еще один Сильвестр Раттрей (ум. 1623), который стал священником. Он стал первым министром из клана Раттрей после шотландской Реформации. Старший сын — Джордж Раттрей, 15-й вождь клана Раттрей, был убит в 1592 году и, таким образом, Сильвестр — младший сын унаследовал титул.

XVII век — Гражданская война 
Сильвестр Рэттрей, 16-й лэрд Раттрей, получил неплохое для своего времени образование. Его учителем был его дядя — преподобный Джон Раттрей. Сильвестр Рэттрей заключил союз с могущественными графами Эррол, вождями клана Хэй (гэльск. — clan Hay). Он умер в 1612 году, оставив трех сыновей. Старший сын — Дэвид Раттрей, 17-й лэрд Раттрей (ум. 1654), который воевал за Карла I Стюарта, короля Англии, во время Гражданской войны на Британских островах. Во время войны он выдержал осаду своего замка Крэйгхолл. Его младший сын — Джон Раттрей был захвачен в плен в битве при Вустере в 1651 году. После поражения Карла II в Англии и барон Раттрей в качестве пленников были заключены в Лондонском Тауэре.

Вождь клана Раттрей стремился закрепить свои земли и в 1648 году. Патрик Раттрей, 18-й лэрд Раттрей (ум. 1677), получил новые документы на свои земли с большой королевской печатью. Согласно этому документу, объединялись баронства Кинбаллох и Раттрей и приходы, связанные с ними в одно свободное баронство Крэйгхолл-Раттрей. В 1682 года эта новая вотчина перешла к старшего сына Патрика Раттрея. На эти земли вновь претендовал Стюарт, граф Атолл, как это было в XVI веке.

Джеймс Раттрей с Раннагулзиона и Корба воевал в битве при Килликранки (шотл. — Killiecrankie) в 1689 году. Он был известен как Джеймс, сын Дэвида Раттрей с Раннагуллайна.

XVIII век — восстание якобитов 
Единственный сын Патрика Раттрея — Томас Раттрей, 20-й лэрд Раттрей (1683—1743), стал священником и поднялся до сана епископа Брекина (тогда Данкельд). Он занимал должность примаса Шотландии в 1739—1743 годах. Томас Раттрей поддержал якобитов, а его второй сын Джон Рэттрей был врачом лидера якобитов — Чарльза Эдварда Стюарта, следовал за ним во время восстания якобитов в 1745 году. Он был захвачен после битвы при Каллодене, но после вмешательства Дункана Форбса, лорда Каллодена, он был помилован. Старший сын епископа — Джеймс Раттрей, 21-й лэрд Раттрей (1703—1770), защищал якобитов и укрывал беглецов в замке Крэйгхолл.

XIX век 
Полковник Томас Раттрей командовал конницей генерал-губернатора и полицейским батальоном в 1856 году. Принимал участие в подавлении восстания в Индии. Этот пехотный батальон, известный как 45-й батальон сикхов Раттрея в 1860-х годах, позже стал 3-м батальоном 11-го сикхского полка в 1922 году, а затем 3-м батальоном сикхов полка Раттрея в современной индийской армии.

Томас Раттрей, 22-й лэрд Раттрей (1750—1773), и Джон Раттрей, 23-й лэрд Раттрей (ум. 1779), скончались, не оставив наследников, и недвижимость потом была передана их двоюродному брату, достопочтенному Джеймсу Клерку Раттрею (1763—1831), заместителя шерифа Эдинбурга, который стал 24-м лэрдом Раттрея. Джеймс Кларк Раттрей, 26-й лэрд Раттрей (1832—1910), был известным военным, дослужился до звания генерал-лейтенанта, и в 1897 году стал кавалером ордена Бани. Он принимал участие в Крымской войне и в подавлении индийского восстания 1857 года.

Вождь клана 
Нынешним вождем клана Раттрей является Эндрю Лахлан Раттрей из Раттрея (род. 1954), 29-й вождь клана Раттрей с 1999 года. Он является постоянным членом совета шотландских вождей.

Замки 
Резиденцией вождей клана Раттрей является замок Крэйгхолл.

Септы клана 
Rannagulzion, Dalrulzion, Brewlands, Persie, Ratray, Ratre, Ratteray, Ratteree, Ratterree, Rattray, Retrey, Rettra, Rettray и Rotray.

Источники 
 Burke, 1963-72 (18th ed.), A Genealogical And Heraldic History Of The Landed Gentry Of Great Britain, Burke’s Peerage, London.
 Hunter, J. (1918), The Diocese and Presbytery of Dunkeld 1660—1689. Hodder & Stoughton.
 Livingstone, A., Aikman, C.W.H. and Hart B.S. (Eds), (1984), No Quarter given — The Muster Roll of Prince Charles Edward Stuart’s Army 1745 — 46, Aberdeen University Press, Glasgow.
 McRae, H.St.G.M. (1933), «Regimental History of the 45th Rattray’s Sikhs», Vol 1 1856—1914, Robert Maclehouse & Co. Ltd., The University Press, Anniesland.
 Nicolaisen, W.F.H (1976), Scottish Place-Names, B.T. Batsford Ltd., London.

Ссылки 
 Clan Rattray Society 
 http://www.electricscotland.com/webclans/ntor/rattray2.html 
 Clan Rattray at ScotClans.com

Примечания 

Клан Раттрей